Rausdorf peut faire référence à :
 Rausdorf, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein ;
 Rausdorf, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe.